Пахлер, Аманд (1624—1673) — немецкий историк и настоятель монастыря Св. Петра в Зальцбурге.
 Пахлер, Мари (1794—1855) — австрийская пианистка, композитор и хозяйка светского салона. Мать Пахлера Фауста.
 Пахлер, Фауст (Faust Pachler; 1819—1891) — немецкий писатель.

Примечания